Чемпионат мира по кёрлингу среди ветеранов 2016 года проводился в городе Карлстад (Швеция) c 16 по 23 апреля как для мужских, так и для женских команд. В чемпионате приняло участие 26 мужских и 17 женских команд. Чемпионат проводился в 15-й раз.

В мужском турнире чемпионом стала (впервые в своей истории) сборная Швеции, победившая в финале сборную Канады. Третье место заняла сборная Ирландии, победившая в матче за бронзовую медаль сборную Дании.

В женском турнире чемпионом стала (3-й раз в своей истории) сборная Шотландии, победившая в финале сборную Германии. Третье место заняла сборная Швеции, победившая в матче за бронзовую медаль сборную Англии.

Впервые в чемпионате приняли участие мужские сборные Бельгии, Израиля и Словении, а также женские сборные Латвии и Литвы.

Мужская сборная Турции, подавшая заявку на участие в чемпионате, снялась с участия до начала соревнований.

Чемпионат проходил одновременно и в одном спортивном комплексе (но на разных площадках) с чемпионатом мира среди смешанных пар 2016.

Мужчины

Составы команд 

(Скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап

Группа A 

  Проходят в плей-офф

Группа B 

  Проходят в плей-офф

Группа C 

  Проходят в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация

Женщины

Составы команд 

(Скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап

Группа A 

  Проходят в полуфинал плей-офф
  Проходят в четвертьфинал плей-офф

Группа B 

  Проходят в полуфинал плей-офф
  Проходят в четвертьфинал плей-офф
  Проходят в тай-брейк за выход четвертьфинал плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт чемпионата
 Результаты и статистика чемпионата на сайте Всемирной федерации кёрлинга (мужской турнир)
 Результаты и статистика чемпионата на сайте Всемирной федерации кёрлинга (женский турнир)

2016
Международные соревнования по кёрлингу в Швеции
Спорт в Швеции в 2016 году
Апрель 2016 года
Международные спортивные соревнования в Карлстаде
Чемпионаты мира в Швеции